Четвіркова система числення - позиційна система числення з чотирицифровою основою - 0, 1, 2 і 3 - для позначення будь-якого дійсного числа. Має спільні властивості з усіма системами числення. Подібно до вісімкової та шістнадцяткової систем, четвіркова  співставна з двійковою системою. Кожна основа 4, 8 і 16 є ступенем числа 2, тому перетворення в двійкову систему та з неї відбувається  зіставленням кожної цифри з дво-, три- або чотиридвійковими цифрами.

Приклади четвіркових систем

Прикладом того, як інформація записується в четвірковій системі, є кодування білків  чотирма нуклеотидами: аденіном (A), цитозином (C), ґуаніном (G) і урацилом (U) у рибонуклеїновій кислоті (РНК). Під час кодування генетичний код складається з трьох нуклеотидів кожне і, таким чином, може мати 64 стани . Кодування в ДНК подібне, тимін замінює урацил.
Кватерніони, гіперкомплексні числа з 4-компонентною структурою чисел, можуть використовуватися в розрахунках чотиривимірного простору-часу.
Четвірковою системою лічби послуговувалось індіанське плім'я чумаш, зберігся список нумераційних слів мови Ventureño до 32, записаний іспанським священиком у 1819-му . Цифри харошті (з мов племен Пакистану та Афганістану) мають часткову систему числення з четвірковою основою. 
Четвіркові дані використовуються для представлення двовимірних кривих Гільберта. Тут дійсне число від 0 до 1 перетворюється на четвіркову систему. Кожна окрема цифра вказує, у якому з відповідних чотирьох підквадрантів буде спроектовано число. Четвіркові лінійні коди використовувалися для передачі даних від винаходу телеграфу до коду 2B1Q, який є в сучасній ISDN. В деяких комп'ютерах задіяна четвіркова арифметика з плаваючою комою, наприклад Іллінойський ILLIAC II (1962)  і системи цифрового поля DFS IV і DFS V з високою роздільною здатністю огляду місця .

Порівняння записів четвіркової з іншими позиційними системами

Дроби

Див.також:
 Позиційні системи числення
 Непозиційні системи числення
 Нега-позиційна система числення
 Єгипетська система числення
 Арабська система числення
 Старослов'янська система числення
 Римська система числення
 Двійкова система числення
 Трійкова система числення
 П'ятіркова система числення
 Вісімкова система числення
 Десяткова система числення
 Дванадцяткова система числення
 Шістнадцяткова система числення
 Двадцяткова система числення
 Шістдесяткова система числення
 Числова система залишків
 Система числення Фібоначчі

Примітки
 https://commons.m.wikimedia.org/wiki/Category:Quaternary_numeral_system